Луреј има више значења:
 Луреј (Вирџинија)
 Луреј (Јужна Каролина)
 Луреј (Канзас)
 Луреј (Мисури)